Semita puede hacer referencia a:
 los pueblos semitas, macrogrupo de pueblos que incluye a los árabes, los judíos, a los etiópicos, etc.
a las lenguas semitas, macrofamilia de lenguas que incluye al árabe, al hebreo, al amhárico, etc.
o bien a los alimentos:

 la cemita o semita, nombre para una variedad de panes de Hispanoamérica:
 la semita con chicharrón, en Argentina;
 la semita de Puebla, en México;
 la semita chorreada, de Nuevo León, México;

o bien a las especies:
 Lapita semita, especie de mosca de la Melanesia.